Kommando (lat. commendare ‚befehlen‘), teils als Vorgang Kommandieren, bezeichnet:

 standardisierte Weisungen des Vorgesetzten militärisch geführter Organisationen, siehe militärischer Befehl
 eine verfassungsrechtliche Zuständigkeit der Exekutive, siehe Befehls- und Kommandogewalt
 eine höhere Dienststelle in militärisch geführten Organisationen, die nachgeordnete Truppenteile führt, siehe Kommando (militärische Dienststelle)
 eine Zusammenfassung von Soldaten oder Einheiten für bestimmte Zwecke, siehe Kampfgruppe
 eine Spezialeinheit militärisch geführter Organisationen, siehe Kommando (Militär)
 standardisierte Vorgänge in der Schifffahrt, siehe Kommandos in der Schifffahrt
 ein Einsatzbefehl bei der Feuerwehr, Einsatzbefehl (Feuerwehr)
 Kurzworte der Tiererziehung und das Abrichten, siehe Dressur
 ein definierter Einzelschritt, der von einem Computer ausgeführt werden kann, siehe Befehl (Computer)
 bei der Programmierung allgemein die Anweisung (Programmierung)
 speziell ein Lösungsansatz für ein Programmschema, siehe Kommando (Entwurfsmuster)
 auf Betriebssystemebene ein Befehl innerhalb einer Kommandozeile, beispielsweise ein Unix-Kommando

Kommando heißen:
 Kommando Pimperle, Bimmele oder Prickele, ein Gesellschaftsspiel, das Pfänderspiel

Siehe auch:
 Commando, Commander; Kommandant, Kommandeur